Арава

 Арава — название долины и пустыни, расположенной на территории Израиля и Иордании.
 Арава — пограничный контрольно-пропускной пункт на границе Израиля и Иордании.
 IAI Arava — израильский военно-транспортный самолёт.
 Арава — стая гончих псов из 18-40 собак.
 Арава — запатентованное торговое название препарата лефлуномид (leflunomide)
 Арава — город в Папуа — Новой Гвинее, административный центр автономного региона Бугенвиль.
 Арава — мёртвый индейский язык, на котором раньше говорил народ с одноимённым названием.
 Арава — другое название араванских языков.

Примечания